Карту́ш (, от  — свёрток, кулёчек):
 Картуш — украшение в виде щита, ленты или свитка, на котором изображён герб, эмблема или надпись.
 Картуш — в египетской иероглифической записи рамка, обрамляющая имя царствующей особы (фараона).
 Картуш — прозвище известного французского разбойника Луи-Доминика Бургиньона (1693—1721).
 «Картуш» — французский приключенческий кинофильм 1962 года о похождениях известного разбойника Картуша, в главной роли — Жан-Поль Бельмондо.
 Картуш — песня группы Blackmore’s Night